Itaocara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itaocara (ort), Rio de Janeiro, 
 Itaocara (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar